Энрико Паче (; род. , ) — итальянский .

Учился в консерватории имени Россини в Пезаро и Фортепианной академии в Имоле, в обоих учебных заведениях главным наставником Паче был Франко Скала.

Творческие контакты 
Играл с крупнейшими оркестрами мира в разных частях света. Постоянным партнером Паче с 1997 является Франк Петер Циммерманн. Выступал также с Л. Андснесом, Леонидасом Кавакосом, Изабель ван Кёйлен, квартетом Шостаковича и др.

Репертуар 
Бетховен, Шуберт, Шуман, Лист, Брамс, Бузони, Стравинский, Хиндемит, Прокофьев, Шостакович, Аллан Петтерссон.

Признание 
Первая премия на Международном конкурсе пианистов имени Ференца Листа (Утрехт, 1989).

Примечания

Ссылки 
 Фотографии, 2004

Академические музыканты Италии